Mato (rijeka), rijeka u Venezueli
 Mato (jezik), iz porodice Austronezijskih jezika
 Mató, sir iz Katalonije